Féral peut faire référence à :

Patronyme 

 Christiane Féral-Schuhl (1957-), avocate française et canadienne ;
 Louis Féral (1830-1889), homme politique français.

Pseudonyme 

 Roger Féral (1904-1964), pseudonyme de Roger Boris Lazareff, journaliste, écrivain, scénariste français.

Personnages de fiction 
 Jacquou Féral, Martin Féral et Marie Féral, personnages principaux du roman Jacquou le Croquant d'Eugène Le Roy.

Culture 
 Féral, humanoïde de l'univers Eberron dans le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Zoologie 
 Féral, se dit d'un animal domestique qui est retourné à l’état sauvage.

Odonyme 
 Rue Philippe-Féral, rue de la ville de Toulouse en France.

Patronyme français